Август -{II}- Јаки (, ; Дрезден, 12. мај 1670 — Варшава, 1. фебруар 1733) био је саксонски кнез Фридрих Август -{I}- (1694–1733) и краљ Пољске и велики кнез Литваније као Август -{II}- (1697–1704, 1709–1733). Потекао је од албертинске линије династије Ветин која је владала Саксонском кнежевином.

Надимак Јаки добио је због велике физичке снаге. Звали су га и „Саксонски Херкулес“ јер је голим рукама могао да ломи коњске потковице.

Као кнез-изборник Саксоније запамћен је по склоности уметности и архитектури. Привукао је многе уметнике на свој двор и претворио Дрезден у европски културни центар. Сакупио је велику колекцију уметничких дела и градио барокне палате у Дрездену и Варшави.

Као краљ Пољске, увукао је своју земљу у Велики северни рат. Сматра се да је тиме ослабио Пољско-литванску унију и омогућио јачање Русије.

Његов незаконити син био је Мориц Саксонски.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Кнежевина Саксонија и европска политика
 Саксонки кнежеви

Рођени 1670.
Умрли 1733.
Династија Ветин
Кнежеви Саксоније
Краљеви Пољске
Велики кнежеви Литваније
Личности Великог северног рата
Личности Великог бечког рата